Guy Dugdale – bobbista britannico
 Ken Dugdale – allenatore di calcio ed ex calciatore neozelandese
 James Dugdale, II barone Crathorne – nobile inglese
 Jimmy Dugdale – calciatore inglese